Carl Friedrich von Posern-Klett ist der Name folgender Personen:

* Carl Friedrich von Posern-Klett (Numismatiker) (1798–1849), deutscher Numismatiker, Kaufmann und Politiker 
 Carl Friedrich von Posern-Klett (Historiker) (1830–1875), deutscher Archivar und Historiker